Leśniki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Leśniki (Świętajno), Ort im Powiat Olecki, bis 1938: Leschnicken, 1938 bis 1945 Kleinheinrichstal, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Lebus:
 Leśniki (Babimost), Ort im Powiat Zielonogórski, bis 1945: Waldvorwerk, Kreis Bomst, Posen, später Posen-Westpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Leśniki (Korytnica), Ort im Powiat Węgrowski
 Woiwodschaft Podlachien:
 Leśniki (Perlejewo), Ort im Powiat Siemiatycki
 Leśniki (Suchowala), Ort im Powiat Sokólski
 Leśniki (Tykocin), Ort im Powiat Białostocki
 Woiwodschaft Westpommern:
 Leśniki (Białogard), Ort im Powiat Białogardzki